Словенија је до сада учествовала 27 пута, још од њеног првог учешћа 1993. године. Од тада, Словенија није учествовала само 1994. и 2000. године.

Најбољи резултат Словеније је седмо место које су оствариле представнице 1995. Дарја Швајгер и 2001. Нуша Деренда. Најлошији резултат је последње место у првом полуфиналу 2013. године, када је Хана са песмом -{Straight into Love}- заузела последње место са само 8 поена.

Представници 

Песма Евровизије
Словенија